«Навибанк Сайгон» () — бывший вьетнамский футбольный клуб из Хошимина.

Клуб ведёт историю от созданной 1998 году футбольной команды 4-го военного округа Народной армии Вьетнама. Команда носила название «Куанкху 4» и базировалась в городе Вине. Она последовательно прошла все вьетнамские лиги, начиная с самых низших, и в 2008 году стала победителем Первого дивизиона. В 2009 году «Куанкху 4» дебютировал в V-лиге.

По окончании сезона было принято решение передать клуб под управление нового спонсора — «Навибанка» (). Команда сменила название и прописку, переехав в Хошимин. Футболистам был предоставлен выбор: остаться на военной службе или играть в обновлённой команде. В конце 2012 года «Навибанк Сайгон» был расформирован.

Достижения 
 Чемпионат Вьетнама:
 8-е место в 2011

 Первый дивизион:
 1-е место в 2008

 Кубок Вьетнама:
 Победитель: 2011

Выступления в чемпионатах Вьетнама

Выступления в соревнованиях АФК 
 Кубок АФК:
 2012: групповой этап

Известные игроки 

  Нгуен Куанг Хай
  Фан Ван Тай Эм
  Чан Чыонг Зянг
  Нирут Сурасианг
  Фабио дос Сантос
  Рикардо Алвес Перейра
  Франсуа Анден
  Эдисон Фонсека
  Венсан Боссу
  Уиллис Плаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на официальном сайте V-лиги

Футбольные клубы Вьетнама